Sorà (divinitat), divinitat sabina.
 Sorà de Cos, escriptor grec.
 Sorà de Mal·lus, metge grec.
 Sorà d'Efes el Vell, metge grec.
 Sorà d'Efes el Jove, metge grec.
 Quint Valeri Sorà, poeta romà
 Sorà Barea, perseguit per Neró.